Museo del Mar puede hacer referencia a:

 Museo del Mar de Mar del Plata (Argentina).
 Museo del Mar de Santa Pola (España).
 Museo del Mar de Arica (Chile).
 Museo del Mar de La Barra (Uruguay).
 Museo del Mar de Cumaná (Venezuela).
 Museo del Mar de Peñíscola (España).
 Museo del Mar de Galicia de Alcabre (España).
 Museo del Mar de Castellón (España).